Hontschik ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Hontschik (1959–1993), deutsche Schönheitskönigin und Fotomodell
 Bernd Hontschik (* 1952), Chirurg und Autor
 Henriette Hontschik (1852–1919), österreichische Frauenrechtlerin